Аблова — женская форма фамилии .

Известные носители:
 Аблова, Ирина Борисовна (род. 1959) — российский учёный-селекционер, член-корреспондент РАН (2019).
 Аблова, Надежда Евгеньевна (белор. Надзея Яўгеньеўна Аблова, род. 1956) — советский и белорусский историк, профессор Белорусского государственного университета (2008).
  (род. 1923) — российский историк.